Алекса́ндр Кологри́вов:
 Кологривов, Александр Лукич (1795—1863) — отставной генерал-майор русской армии, декабрист.
 Кологривов, Александр Михайлович (1751—1794) — рязанский губернатор (1780—1794).